Görtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Görtjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Görstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn